Napule è – brano musicale di Pino Daniele del 1977
 Napule è – raccolta di Pino Daniele del 2000